Werben – comune del Brandeburgo
 Werben (Elbe) – città della Sassonia-Anhalt
 Werben – località della frazione di Glienick della città di Zossen (Brandeburgo)